Яниш () — немецкая фамилия. Известные носители:

 
 Яниш, Каролина Карловна (в замужестве — Павлова; 1807—1893) — поэтесса и переводчик.
 Яниш, Николай Андреевич — российский врач.
 Яниш, Пётр Николаевич (?—1884) — директор Могилёвской и Кронштадтской гимназий (в 1860—1870-х гг).

См. также 
 Ениш
 Йениш